Fugu kan verwijzen naar:

 Japans gerecht gemaakt van de kogelvis; zie fugu (gerecht)
 Geslacht van kogelvissen; zie Takifugu
 Takifugu niphobles, een soort in dat geslacht; zie fugu (kogelvis)
 naam van een grafische interface, ontwikkeld door de Research Systems Unix Group van de University of Michigan: Fugu (gui)